Литвиново — название населённых пунктов.

Белоруссия

Россия

Украина